Вагеманн () — фамилия. Известные носители:

 Вагеманн, Таматоа (род. 1980) — таитянский футболист, игрок национальной сборной Таити с 2011 года.
 Вагеманн, Эрнст (1884—1956) — немецкий экономист.